Nadžak bilo je prašuma u Republici Hrvatskoj.
Nalazi se na nadmorskoj visini od 1380 metara.
Glavna drvna vegetacija su bukva i jela.

Izvori 
Pregled bibliografske jedinice Prpić, Branimir; Matić, Slavko; Vukelić, Joso; Seletković, Zvonko: Bukovo-jelove prašume hrvatskih dinarida (u: Obična jela (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj), Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, 2001.

Sven D. Jelaska: Florističke i ekološke značajke bukovo-jelovih prašuma u Hrvatskoj 
Prašume u Hrvatskoj